Schiffarth bezeichnet

 einen Weiler der Stadt Lohmar, siehe Schiffarth (Lohmar)
 einen Ort in der Gemeinde Engelskirchen, siehe Schiffarth (Engelskirchen)